Пасо дел Рио има више значења:

 Пасо дел Рио (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пасо дел Рио (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пасо дел Рио (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо дел Рио (Момас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику